Padang Besar bezeichnet:

 Padang Besar (Malaysia), malaysischer Teil der Grenzstadt Padang Besar
 Padang Besar (Thailand), thailändischer Teil der Grenzstadt Padang Besar